Модебадзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Модебадзе, Ираклий Иузайович (1984) — грузинский футболист, нападающий.
 Модебадзе, Нодар Арчилович (1950) — советский борец вольного стиля.
 Николай (Модебадзе) (1960) — архиерей Русской православной церкви заграницей (Агафангела).